Cet article présente les personnages de la série télévisée américaine Legacies, qui compte actuellement trois saisons et une quatrième est prévue à l’automne 2021.

La série est centrée sur Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), Alaric Saltzman (Matt Davis), et les filles de ce dernier Josie (Kaylee Bryant) et Lizzie Saltzman (Jenny Boyd). Elle suit également les histoires des vampires, Milton Greasley (Quincy Fouse) et Kaleb Hawkins (Chris De'Sean Lee), des loups-garous, Rafael Waithe (Peyton Alex Smith) et Jed (Ben Levin), du Phoenix, Landon Kirby (Aria Shahghasemi), et de l'humain, Ethan (Leo Howard). Ils se font appeler dans la série, le « Super Squad ».

Legacies est le deuxième spin-off de la série télévisée, Vampire Diaries. L'histoire se déroule deux ans après la fin du spin-off, The Originals.

Personnages principaux

Hope Mikaelson 
 Interprétée par Danielle Rose Russell
 Personnage central de The Originals dans la saison 5
 Personnage central de Legacies depuis la saison 1
 Première apparition : 
 (5x01 dans The Orignals)
 (1x01 dans Legacies)
 Dernière apparition : 
 (5x13 dans The Originals)
 (4x20 dans Legacies)

Son histoire 
Hope Andrea Mikaelson (née le 2 mai 2012 à La Nouvelle-Orléans) est la fille orpheline tribride (à la fois sorcière, loup-garou et vampire) du vampire originel Klaus Mikaelson, et de la louve Hayley Marshall. Elle est la petite-fille de la sorcière originelle Esther Mikaelson, et du chasseur de vampires originel Mikael Mikaelson. Elle est également la sœur adoptive de Marcel Gerard, ainsi que la nièce de Freya, Finn, Elijah, Kol, Henrik et Rebekah Mikaelson. Elle est, par ailleurs, la nièce par alliance de la louve, Keelin Mikaelson, et de la puissante sorcière Davina Claire-Mikaelson.

Née et élevée à La Nouvelle-Orléans, Hope fut tout d'abord élevée par sa tante Rebekah (pour des raisons de sécurité), puis elle fut principalement élevée par sa mère Hayley, avec l'aide de la famille Mikaelson et de Camille O'Connell, une amie proche de son père. De ses 3 ans jusqu'à ses 7 ans, elle ne voit pas son père qu'elle croit mort, alors que ce dernier était retenu prisonnier par Marcel Gerard. Lorsque les Mikaelson sauvent celui-ci, Hope rattrape le temps perdu avec lui et tisse des liens très forts. Cependant, un an plus tard, son père disparaît de nouveau ; The Hollow qui possédait Hope possède désormais chaque membre de la famille Mikaelson, les poussant à être séparés pour une durée indéterminée. Jusqu'à ses 15 ans, Hope se retrouve seule avec sa mère Hayley et sa tante Freya, ne voyant qu'occasionnellement Rebekah et Kol. Durant ces sept années, elle n'aura aucune nouvelle de son père, ni de son oncle Elijah devenu amnésique.

Le manque de son père pousse l'adolescente de 15 ans à se rebeller — ce qui crée de nombreuses tensions avec sa mère. Elle ira même jusqu'à mettre sa mère en danger, afin de voir le retour de son père pour la sauver. Malheureusement, la fin ne se passe pas comme elle l'aurait souhaité, puisque Hayley se fait assassiner par ses kidnappeurs sous le regard impuissant de Klaus. Dès lors, Hope sombre dans la dépression, et envisage même de se suicider. Elle se rapproche de son père qui fait tout pour l'aider et lui promet d'être toujours là. De nouveau possédée par The Hollow, Hope se dit prête à mourir mais, avec l'aide de Caroline Forbes et des jumelles Saltzman, Klaus décide de se sacrifier pour laisser sa fille vivre. À 15 ans, Hope se retrouve orpheline.

À l'âge de 8 ans, sa mère Hayley l'envoie à l'internat, , à Mystic Falls — fondée par Alaric Saltzman et Caroline Forbes, afin d'étudier la magie. À la suite du décès de ses parents, Hope développe une relation père/fille avec son mentor, Alaric Saltzman, et réussit même à se rapprocher des filles de celui-ci, Josie et Lizzie Saltzman (ses anciennes rivales) — qui deviennent ses meilleures amies au fil du temps.

Son parcours dans Legacies 
Dans la saison 1, Hope s'est volontairement mise en retrait des élèves de l'école Salvatore ; elle refuse de s'attacher aux autres par peur de tout perdre. Elle n'arrive pas à se remettre de la mort de ses parents et culpabilise toujours autant. La seule personne qui arrive à faire tomber son masque froid et distant, c'est Alaric Saltzman – en qui elle voit un semblant de figure paternelle. Cependant tout change pour elle lorsque le destin remet Landon Kirby, un humain qu'elle a rencontré deux années plus tôt à Mystic Falls, sur son chemin. Le meilleur ami de ce dernier, Rafael Waithe, vient d'amorcer une transformation en loup-garou et intègre donc l'école de magie avec Landon. D'abord heureuse de le retrouver, Hope devient méfiante lorsqu'elle réalise qu'il n'est pas humain mais qu'il l'ignore. Cela ne l'empêche pas de tomber éperdument amoureuse de lui et de vivre une belle histoire d'amour. Ensemble, ils découvriront la vraie nature de Landon - qui est un Phoenix, et elle l'aidera à en connaître davantage sur sa famille biologique. Petit à petit, Hope se laisse aller, et commence à se faire quelques amis, notamment Josie Saltzman, mais aura de nombreux conflits avec Lizzie Saltzman. Elle découvrira ensuite que Josie est à l'origine de leur animosité : afin que Lizzie ne se doute pas que Josie était secrètement amoureuse de Hope, et donc ne s'en prenne pas à elle, Josie a fait croire à sa sœur que Hope se moquait souvent de sa bipolarité dans son dos. Cette vérité leur permettra de se rapprocher par la suite. Elle sauvera les élèves de l'école de plusieurs dangers à de nombreuses reprises au risque de sa propre vie. Elle apprend un peu plus tard que Rafael, le meilleur ami de son petit-ami, est fou amoureux d'elle. Ils décident de prendre leurs distances car ce n'est pas réciproque du côté de Hope, et Rafael refuse de trahir son ami. A la fin de la saison, afin de sauver Landon et le reste de l'école, Hope saute dans Malivore - une force obscur qui fait oublier l'existence de tous ceux qui sautent dedans.

Dans la saison 2, Hope réussi à sortir de Malivore et espère retrouver sa vie d'avant, mais elle se rend compte que plus personne ne se souvient d'elle. Le cœur brisé, elle découvre que Landon est désormais en couple avec Josie ; ne pouvant pas le supporter, elle accepte son sort et s'inscrit au lycée publique de Mystic Falls. Cependant, elle suscite rapidement la curiosité de Landon et Rafael qui la trouvent mystérieuse. A Mystic Falls High, elle rencontre Ethan et sa sœur Maya, avec qui elle sympathise rapidement. Ethan tombera sous son charme et tentera de flirter avec elle, mais elle ne répondra pas à ses avances au vu de ses sentiments amoureux toujours bien présents pour Landon. Un peu plus tard, Lizzie se souviendra subitement de Hope, et l'aidera à récupérer sa vie d'avant. Elles se rapprocheront et deviendront de grandes alliées. Contre toute attente, Josie aura recours à la magie noire, afin de restaurer la mémoire de tout le monde et que Hope puisse retrouver sa place au sein de l'école. Landon quitte Josie pour se remettre avec la tribride. Ce triangle amoureux créera un gros malaise entre Hope et Josie dont la forte complicité sera ébranlée quelque temps. Un peu plus tard, Hope réalise que Josie a souvent recours à la magie noire, au point de développer une force maléfique très malsaine en elle. Lorsqu'elle perd le contrôle et créera le chaos autour d'elle, Hope plongera dans son subconscient pour la sauver. A la fin de la saison, Hope et Landon sont plongés dans le coma pour des raisons inconnues.

Dans la saison 3, Hope se réveille de son coma grâce à Josie qui est venue la sauver. Une fois réveillée et consciente elle reprend le combat face au Nécromancien et finit par le mettre hors d’état de nuire en lui tranchant la tête. Elle et le super squad sauvent l’école du danger, mais elle doit dire au revoir à son ami Rafael, qui, si il veut survivre, doit se rendre dans un monde prison à cause de la malédiction du Nécromancien. Après tous ces événements, l’école Salvatore va mal, l’effectif des élèves est réduit et Hope et ses amis tentent de faire revenir des élèves au sein de l’école. Elle fait la rencontre de Cléo, une muse. Cette dernière a pour intention de tuer le Malivore qui a pris possession du corps de Landon et dont la seule arme capable de le tuer est le sang de la Tribride. Cléo tente alors de neutraliser Hope, sans succès, Cléo finira quant à elle engloutit par le Malivore/Landon. À la fin de la saison Hope n’a d’autres choix que de devenir la Tribride afin de protéger ses amis et l’école.

Dans la saison 4, Hope n’a pas le choix, elle doit se transformer en Tribride. Sa tante Freya Mikaelson arrive à l’école et avec ses pouvoirs elle fait mourir Hope en arrêtant son cœur. La jeune fille décède et son côté vampire s’active alors. Après une lutte acharnée face à ses amis qui sont sous l’emprise du Malivore, elle parvient enfin à tuer le Malivore en ayant fabriqué une arme faite de son sang et donc capable de le tuer. Mais le Malivore ayant gardé le corps de Landon comme hôte, Hope est contrainte de tuer son petit-ami en même temps que le Malivore. Suite à cela son humanité s’éteint et elle devient une personne sanguinaire et sans pitié et prête à tout pour éliminer celles et ceux qui se mettront en travers de son chemin y compris sa famille notamment sa tante Rebekah Mikaelson ou ses amis qui ne souhaitent que l’aider à traverser cette épreuve. Elle s’en prendra également à Alaric de ses propres mains, le laissant presque pour mort. Apprenant que la Triade est à ses trousses pour la tuer, elle se met à chasser les chefs des trois factions surnaturelles qui la compose à savoir les vampires les loups-garous et les sorcières, mais elle sera retardée dans son plan par une vieille connaissance de sa famille qui n’est autre que Aurora de Martel, ainsi que par son amie Lizzie Saltzman qui entre temps et par sa faute deviendra une hérétique. Mais malgré une nouvelle menace qui plane sur sa vie, son humanité reviendra grâce à l’aide de ses amis et de sa famille, afin de combattre un adversaire presque aussi redoutable qu’elle qui n’est autre que le Dieu Ken.

Josie Saltzman 
 Interprétée par Kaylee Bryant
 Personnage central de Legacies dans les saisons 1 à 3
 Personnage central de Legacies dans la saison 4 dans les épisodes 1 à 9.
 Première apparition : (1x01)
 Dernière apparition : (4x09)

Son histoire 
Josette Olivia « Josie » Saltzman (née le 15 mars 2014 à McKinley, en Virginie) est la fille biologique d'Alaric Saltzman, un humain anciennement chasseur de vampires, et de Jo Laughlin, une sorcière. À la suite du décès de sa mère biologique quelques mois avant sa naissance, Josie et sa sœur jumelle Lizzie ont été magiquement placées dans le ventre de la vampire, Caroline Forbes, qui leur a donné naissance, puis élevées avec Alaric.

Elle descend d'une lignée de sorciers, plus précisément de la Congrégation des Gémeaux ; elle est siphonneuse, et possède la capacité de devenir une Hérétique (à la fois sorcière et vampire). Elle est la nièce des défunts jumeaux sorciers, Lucas et Olivia Parker, et du défunt Hérétique sociopathe, Kai Parker. Elle est la petite-fille biologique du défunt Hérétique, Joshua Parker, et la petite-fille adoptive des défunts humains et chasseurs de vampires, Bill et Liz Forbes. Elle est également la demi-sœur par alliance de l'humaine Elena Gilbert — dont son père était le beau-père et tuteur légal durant de nombreuses années, la belle-fille du défunt vampire Stefan Salvatore (qui a épousé Caroline Forbes juste avant sa mort), et la nièce de cœur de l'humain anciennement vampire Damon Salvatore et de la puissante sorcière Bonnie Bennett.

Nées en Virginie, les jumelles Saltzman ont passé les trois premières années de leur vie au Texas, avant de s'installer définitivement à Mystic Falls. Elles furent élevées par Alaric Saltzman et Caroline Forbes (qui ont été brièvement fiancés peu après leur naissance), avant de vivre brièvement avec Caroline et leur beau-père Stefan Salvatore, puis de vivre uniquement avec leur père pour des raisons de sécurité.

À la suite du décès de leur beau-père Stefan lorsqu'elles avaient quatre ans, Caroline et Alaric décident de faire du domaine Salvatore une école privée pour les jeunes êtres surnaturels, la Salvatore Boarding School for the Young & Gifted, afin qu'ils apprennent la magie, ainsi qu'à contrôler leurs pulsions. Leur père dirige principalement cette école, tandis que Caroline s'occupe de recruter de nouveaux étudiants à l'étranger.

Depuis leur 15 ans, les jumelles ne voient plus beaucoup leur mère Caroline, qui vit désormais en Europe, afin de trouver un moyen de briser la malédiction qui plane au-dessus des jumelles, appelée "La Fusion". Elles reprochent à leur père de ne pas être assez présent pour elles, et souffrent de la distance qui les éloigne de leur mère.

Son parcours dans Legacies 
Dans la saison 1, Josie vit dans l'ombre de sa sœur Lizzie qui est considérée comme la "peste" de l'école. Elle souffre de dépendance affective depuis l'enfance et se sacrifie constamment pour les beaux yeux de sa sœur au détriment de son bonheur. Fraîchement séparée de la sorcière Penelope Park, Josie a du mal à se remettre de cette rupture brutale. Lorsque Rafael Waithe intègre l'école, Josie se rapprochera de lui et l'aidera à s'intégrer, bien que sa sœur soit attirée par lui. Josie et Rafael échangeront un baiser mais, lorsque celle-ci estime que son meilleur ami Landon doit quitter l'école, il lui tournera le dos et couchera avec Lizzie. Elle se rapprochera ensuite de Hope et ira même jusqu'à lui avouer qu'elle était secrètement amoureuse d'elle durant plusieurs années. Par la suite, Josie et Penelope échangeront plusieurs baisers, mais ne songent pas à se remettre ensemble. Penelope est déterminée à l'aider à se défaire de l'emprise que Lizzie a sur elle, et l'encourage à être un peu plus égoïste, mais lorsque Josie se sacrifie une fois de plus pour sa sœur, Penelope décide que cette fois s'en est trop pour elle : elle quitte définitivement l'école Salvatore sous le regard impuissant de celle qu'elle aime. Cependant, avant de partir, elle lui révèle un grand secret que sa famille lui a caché sur "La Fusion". En parallèle, à cause d'un sortilège, Josie voit sa défunte mère biologique Jo Laughlin revenir temporairement à la vie. Josie se découvre de nombreux points communs avec celle-ci, et est dévastée lorsque les jumelles n'ont pas d'autres choix que d'annuler le sortilège. Elle part temporairement en Europe retrouver sa mère adoptive, Caroline Forbes, afin de se ressourcer. A la fin de la saison, Josie prend une balle empoisonnée à la place de sa sœur, et se retrouve piégée entre la vie et la mort. Grâce au sang de Hope, elle survit.

Dans la saison 2, Josie se rapproche de Landon pendant les vacances d'été - étant les deux seuls élèves à être restés à l'école de magie. Les deux adolescents, ayant oubliés l'existence de Hope, décident de former un couple qui sera rapidement chamboulé par le retour de cette dernière. Bien qu'il n'ait aucun souvenir d'elle, Landon ne peut s'empêcher d'être intrigué par elle. Josie se découvre alors une facette plus jalouse, possessive et égoïste. Très vite, elle comprend que Hope n'est pas une étrangère et, grâce à de la magie noire, elle restaure la mémoire de chacun afin que Hope retrouve sa vie d'avant. Landon rompt alors avec Josie pour retrouver Hope, mais lui affirme qu'il ne regrette pas leur relation. Ce triangle amoureux va ébranler la forte complicité entre Josie et Hope, mais lorsqu'elles se réconcilient, elles se déclarent qu'elles se sont beaucoup manquées. Entre temps, les jumelles Saltzman découvrent toute l'histoire derrière "La Fusion". Cela les rapproche, surtout lorsque Lizzie lui promet d'être moins égoïste, et plus présente pour elle. Cependant, Josie s'intéresse de plus en plus à la magie noire et, lorsque les jumelles se retrouvent prisonnières du Monde-Prison avec leur oncle sociopathe Malachaï « Kai » Parker, Josie "active" son côté obscur pour les sortir de là. Accro à la magie noire, "Dark Josie" crée le chaos autour d'elle, et ira même jusqu'à assassiner une camarade de classe, Alyssa Chang (qui revient à la vie grâce au Nécromancien), ainsi que sa sœur durant la "Fusion" (qui revient à la vie grâce à un sortilège), et manquera de peu d'assassiner Hope lors d'un duel. Cette dernière plonge dans son subconscient, et l'aide à lutter contre ses démons, afin de la faire revenir. Lorsque Josie revient à elle, elle ne se fait plus confiance avec la magie, et décide de se débarrasser temporairement de tous ses pouvoirs en les aspirant dans une pièce de monnaie.

Lizzie Saltzman 
 Interprétée par Jenny Boyd
 Personnage central de Legacies depuis la saison 1
 Première apparition : (1x01)
 Dernière apparition : (4x20)

Son histoire 
Elizabeth Jenna « Lizzie » Saltzman (née le 15 mars 2014 à McKinley, en Virginie) est la fille biologique d'Alaric Saltzman, un humain anciennement chasseur de vampires, et de Jo Laughlin, une sorcière. À la suite du décès de sa mère biologique quelques mois avant sa naissance, Lizzie et sa sœur jumelle Josie ont été magiquement placées dans le ventre de la vampire Caroline Forbes, qui leur a donné naissance, puis élevées avec Alaric.

Elle descend d'une lignée de sorciers, plus précisément de la Congrégation des Gémeaux ; elle est siphonneuse, et possède la capacité de devenir une Hérétique (à la fois sorcière et vampire). Elle est la nièce des défunts jumeaux sorciers, Lucas et Olivia Parker, et du défunt Hérétique sociopathe, Kai Parker. Elle est la petite-fille biologique du défunt Hérétique, Joshua Parker, et la petite-fille adoptive des défunts humains et chasseurs de vampires, Bill et Liz Forbes. Elle est également la demi-sœur par alliance de l'humaine Elena Gilbert — dont son père était le beau-père et tuteur légal durant de nombreuses années, la belle-fille du défunt vampire Stefan Salvatore (qui a épousé Caroline Forbes juste avant sa mort), et la nièce de cœur de l'humain anciennement vampire Damon Salvatore et de la puissante sorcière Bonnie Bennett.

Nées en Virginie, les jumelles Saltzman ont passé les trois premières années de leur vie au Texas, avant de s'installer définitivement à Mystic Falls. Elles furent élevées par Alaric Saltzman et Caroline Forbes (qui ont été brièvement fiancés peu après leur naissance), avant de vivre brièvement avec Caroline et leur beau-père Stefan Salvatore, puis de vivre uniquement avec leur père pour des raisons de sécurité.

À la suite du décès de leur beau-père Stefan lorsqu'elles avaient 4 ans, Caroline et Alaric décident de faire du domaine Salvatore une école privée pour les jeunes êtres surnaturels, la Salvatore Boarding School for the Young & Gifted, afin qu'ils apprennent la magie, ainsi qu'à contrôler leurs pulsions. Leur père dirige principalement cette école, tandis que Caroline s'occupe de recruter de nouveaux étudiants à l'étranger.

Depuis leur 15 ans, les jumelles ne voient plus beaucoup leur mère Caroline, qui vit désormais en Europe, afin de trouver un moyen de briser la malédiction qui plane au-dessus des jumelles, appelée "La Fusion". Elles reprochent à leur père de ne pas être assez présent pour elles, et souffrent de la distance qui les éloigne de leur mère.

Son parcours dans Legacies 
Dans la saison 1, Lizzie a une mauvaise réputation : elle est égoïste, peste parfois méchante, et adore être le centre de l'attention. Elle compte beaucoup trop sur sa sœur Josie, au point d'être dépendante de l'extrême générosité de celle-ci. Elle souffre de troubles bipolaires depuis l'enfance - qui la mènent parfois à avoir des réactions excessives, voire des hallucinations, ainsi que des épisodes paranoïaques. Elle est également très jalouse et envieuse de Hope, qui est très proche de son père Alaric, et ne supporte pas l'ex-petite-amie de sa sœur, Penelope. Lorsque Rafael intègre l'école Salvatore, Lizzie tombe tout de suite sous son charme, et cherche par tous les moyens à flirter avec lui. Il repousse ses avances dans un premier temps, mais après une dispute avec Josie, il finit par coucher avec elle. Persuadée qu'ils sont en couple, Lizzie est sur un petit nuage, mais le loup-garou lui dira que ce n'était qu'une histoire sans lendemain. Lorsque Lizzie rencontre sa mère biologique Jo Laughlin, elle n'arrive pas à tisser des liens avec elle, et lui fait comprendre que c'est Caroline Forbes sa mère. Cependant, lorsque les jumelles sont forcées d'annuler le sortilège et de renvoyer Jo dans l'au-delà, Lizzie est peinée. Après quelques jours passés en Europe avec Caroline, Lizzie revient à Mystic Falls et demande à un génie de l'envoyer dans un monde où Hope n'existe pas. Son vœu est exaucé, mais c'est le chaos. Elle décide ensuite de régler ses comptes avec la tribride, et de repartir sur de nouvelles bases. Elle tisse également des liens très forts avec le vampire Milton Greasley - qui a toujours été secrètement amoureux d'elle. A la fin de cette saison, lorsque Josie prend une balle empoisonnée à sa place et frôle la mort, Lizzie réalise qu'elle a toujours été une mauvaise sœur pour celle-ci.

Dans la saison 2, Lizzie passe ses vacances d'été avec Caroline en Europe, et enchaîne les thérapies ainsi que les traitements en clinique pour "soigner" sa bipolarité. A son retour, elle rencontre un mystérieux vampire de 600 ans, Sebastian - qui lui révèle assez rapidement qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Cassandra, une puissante sorcière qui fut son grand amour. Lizzie et Sebastian vivront une passion toxique, mais ce dernier a une face cachée bien sombre, liée à de grands traumatismes qu'il a vécu 500 ans auparavant. Il tentera de la forcer à devenir une Hérétique, afin qu'ils puissent être toujours ensemble, mais elle ne se laissera pas faire et, grâce à "Dark Josie", elle restera une siphonneuse. En parallèle, elle sera la première à se souvenir de Hope, et deviendra une grande alliée de celle-ci, afin de l'aider à retrouver sa vie d'avant. Un peu plus tard, Lizzie réalise que trop tard que sa sœur est devenue accro à la magie noire, et lorsque celle-ci devient "Dark Josie", elle tentera de tuer sa sœur afin que la "Fusion" n'ait jamais lieu. Lizzie comprend alors que sa sœur est bien plus puissante qu'elle, et qu'il y a de fortes chances pour qu'elle gagne le duel lors de leur 21 ans. A la fin de la saison, Lizzie se fait passer pour morte, afin que Hope puisse plonger dans le subconscient de sa sœur pour la sauver. Lors de ses fausses funérailles, elle découvre avec horreur que tous les élèves de l'école ne sont pas du tout affectés par sa "mort". Elle réalise qu'elle doit devenir une meilleure personne. Elle échange même un baiser avec Milton Greasley de qui elle s'est fortement rapprochée cette saison.

Alaric Saltzman 
 Interprété par Matt Davis
 Personnage central de Vampire Diaries dans les saisons 1 à 3 et 6 à 8 ; invité dans les saisons 4 et 5
 Invité de The Originals dans les saisons 4 et 5
 Personnage central de Legacies depuis la saison 1
 Première apparition : 
 (1x09 dans The Vampire Diaries)
 (4x08 dans The Originals)
 (1x01 dans Legacies)
 Dernière apparition :
 (8x16 dans The Vampire Diaries)
 (5x12 dans The Orignals)
 (4x20 dans Legacies)

Son histoire 
Alaric Saltzman est le père biologique des jumelles siphonneuses, Lizzie et Josie. Il est humain, anciennement chasseur de vampires, et ancien vampire originel. Après avoir été le tuteur légal d'Elena Gilbert et de son frère Jeremy durant de nombreuses années, Alaric s'est marié à une sorcière chirurgienne Jo Laughlin. Or, le jour de leur mariage, alors que Jo est enceinte de quelques semaines des jumelles, elle se fait sauvagement assassiner par son frère jumeau sociopathe, Malachaï « Kai » Parker, sous le regard impuissant d'Alaric. Les jumelles sont alors magiquement placées dans le ventre de la vampire, Caroline Forbes, qui leur donnera naissance puis les élèvera comme ses propres filles avec Alaric. Caroline et Alaric seront même brièvement fiancés après la naissance des filles, mais c'est Stefan Salvatore que Caroline finira par épouser, avant que celui-ci ne mette fin à ses jours quelques heures plus tard pour sauver son frère, Damon.

Lorsque les jumelles ont cinq ans, à la suite du décès de Stefan, Caroline et Alaric ont l'idée de faire du domaine Salvatore une école de magie pour tous les jeunes êtres surnaturels.

Son parcours dans Legacies 
Dans la saison 1, Alaric prend Hope - alors orpheline, sous son aile et l'aide à surmonter ses traumatismes. Il se montre assez peu présent pour ses filles qui le lui reprochent fréquemment. Avec l'aide de son ami Dorian, il fait de son mieux pour gérer l'école et protéger ses élèves, mais se retrouve à souvent leur mentir pour les préserver. Lorsque la force obscur Malivore s'en prend à l'école, il réalise qu'il va devoir changer ses techniques d'apprentissages auprès de ses élèves. En parallèle, lorsqu'il voit sa défunte épouse Jo Laughlin revenir temporairement à la vie à cause d'un sortilège, il réalise qu'il ne s'est toujours pas remis de sa perte. C'est avec le cœur brisé qu'il la laisse partir dans l'au-delà pour la seconde fois. Il se rapproche ensuite d'Emma Tig, une sorcière et conseillère d'orientation de l'école Salvatore. Alors qu'Alaric lui fait une déclaration, il comprend qu'elle est déjà éprise de son ami Dorian. A la fin de la saison, Alaric a le sentiment d'avoir échoué lorsque tous ses élèves se retrouvent otages d'une Triade qui cherche à mettre un terme à l'existence d'êtres surnaturels, et que sa propre fille Josie se prend une balle empoisonnée et frôle la mort.

Dans la saison 2, Alaric offre à ses élèves la possibilité de décider si il doit rester le Directeur de l'école Salvatore ou si il doit partir. Encore sous le choc à la suite de la prise d'otages, ils décident (presque à l'unanimité) de le faire partir de l'école. Il laisse donc sa place au Professeur Vardemus, et devient le nouveau principal du lycée publique de Mystic Falls. Il n'a aucun souvenir de Hope, mais l'accueille dans le lycée comme nouvelle élève. Il rencontre ensuite le nouveau shérif de la ville, Machado, qui s'avère être la maman de deux élèves du lycée : Ethan et Maya. Alaric se laissera aller avec Machado et éprouvera de forts sentiments pour elle, mais comprend qu'une histoire est impossible entre eux, car elle n'a pas la moindre idée que le surnaturel existe. Il découvre ensuite que le Professeur Vardemus est en fait Ryan Clarke, et qu'il a une emprise sur sa fille Josie qui devient accro à la magie noire. Il retrouve ses fonctions de Directeur de l'école Salvatore, et recouvre la mémoire vis-à-vis de Hope. Cependant, les élèves découvrent avec stupeur que, dix ans auparavant, Alaric et Emma Tig ont envoyé les élèves les plus "incontrôlables" dans le Monde-Prison que ses filles avaient créé avec Bonnie Bennett lorsqu'elles avaient 5 ans pour y emprisonner leur oncle Kai Parker. Afin de se venger, une élève du nom de Alyssa Chang (anciennement prisonnière de ce Monde-Prison) envoie celui-ci et ses filles dans cette prison. Pour leur permettre d'en sortir, Josie a recours à la magie noire, et devient "Dark Josie" par la suite. En parallèle, il voit Emma et Dorian quitter définitivement l'école.

Landon Kirby 
 Interprété par Aria Shahghasemi
 Invité de The Originals dans la saison 5 
 Personnage central de Legacies depuis la saison 1
 Première apparition : (1x01) (+ 5x12 dans The Originals)
 Dernière apparition : (4x20)

Son histoire 
Landon Kirby est un Phoenix qui a toujours cru être humain et ignorait l'existence du monde surnaturel jusqu'à ce qu'il intègre l'école Salvatore. Il n'a jamais connu sa famille biologique ; il a passé sa vie dans différents foyers d'accueil.

Il rencontre Hope à l'âge de 15 ans au Mystic Grill - où il travaille comme serveur. Il est élève au lycée publique de Mystic Falls où il est victime de harcèlement scolaire. Il tombe tout de suite sous le charme de Hope avec qui il va flirter mais, à la suite du décès du père de celle-ci, il ne la verra plus pendant plus de deux ans.

Son parcours dans Legacies 
Dans la saison 1, Landon vit en Géorgie, dans la ville d'Atlanta, dans une famille d'accueil avec Rafael Waithe - qui devient son frère de cœur au fil du temps. Ils n'ont aucune idée de l'existence du monde surnaturel, et sont loin de se douter que Rafael vient d'amorcer une transformation en loup-garou. Il est très surpris de revoir Hope secourir son "frère" avec Alaric Saltzman. Désormais loup-garou, Rafael intègre l'école Salvatore, mais Landon ne peut pas rester puisqu'il est humain. Insensible face à l'hypnose des vampires, Alaric et Hope comprennent que Landon n'est peut-être pas si humain que ça. Après avoir fugué avec Rafael, les deux adolescents sont retrouvés puis ramenés à l'école par Jeremy Gilbert. Un peu plus tard, Landon découvre qu'il est un Phoenix, et qu'il est le fils biologique de Seylah Chelon, une humaine, et de Malivore, un golem de plus de 1000 ans devenu une force obscur qui s'attaque à l'école Salvatore. En parallèle, il retombe fou amoureux de Hope - avec qui il vivra une belle histoire d'amour. A la fin de la saison, Hope va même se sacrifier par amour pour son petit-ami en sautant dans Malivore, et donc en tombant dans l'oubli.

Dans la saison 2, Landon décide de rester à l'école Salvatore pour les vacances d'été, afin d'aider son "frère" Rafael à retrouver forme humaine à la suite d'un sortilège qui l'a enfermé dans sa forme de loup. Il se rapproche de Josie et va même former un couple avec celle-ci qui sera vite chamboulé par le retour de Hope. Bien qu'il n'ait aucun souvenir d'elle, il ne peut pas s'empêcher d'être intrigué par elle. Très solitaire et introverti, Landon a du mal à s'intégrer et à trouver sa place dans l'école. Tout au long de la saison, il se sentira souvent impuissant voire inutile, et souffrira d'un complexe d'infériorité face à ses amis qui savent tous comment sauver les autres d'un danger. Lorsque Josie restaure la mémoire de chacun et permet à Hope de retrouver sa vie d'avant, Landon quitte la siphonneuse pour se remettre avec la tribride, mais affirme qu'il ne regrette pas du tout son couple avec Josie. Grâce à Hope et Josie, il échappera à de nombreuses reprises aux menaces de Ryan Clarke, son demi-frère biologique, et de Malivore. A la fin de la saison, il se fait poignarder par Rafael, qui est alors sous l'emprise du Nécromancien, mais son pouvoir de Phoenix ne s'active pas ; il est alors plongé dans le coma pour des raisons inconnues.

Milton Greasley 
 Interprété par Quincy Fouse
 Personnage central de Legacies depuis la saison 1
 Première apparition : (1x01)
 Dernière apparition : (4x20)

Son histoire 
Milton Greasley alias M.G. est un vampire qui étudie à l'école Salvatore. Il est le fils de Terrance Greasley, un prêtre souhaitant devenir maire, et de Veronica Greasley, la gérante de la Triade anti-créatures surnaturelles. Il est originaire du Maryland.

Son parcours dans Legacies 
Dans la saison 1, Milton est présenté comme un jeune vampire très bien intégré dans l'école Salvatore, extraverti, drôle, bienveillant et très gentil. Il est proche des sœurs Saltzman et de Penelope Park. Il est secrètement amoureux de Lizzie depuis toujours, mais cela ne l'empêche pas de flirter avec d'autres filles, en attendant que la siphonneuse le voit autrement qu'un confident. Il se lie d'amitié avec Kaleb, un autre vampire très sûr de lui, mais leur amitié connaîtra de nombreux hauts et bas car Milton ne soutient pas la méthode de son ami qui est de se nourrir de sang humain, alors que le règlement de l'école les en empêche en leur fournissant du sang animal. Lorsque Kaleb encourage Milton à goutter du sang humain, ce dernier ne peut plus s'arrêter et devient violent. C'est alors qu'il découvre avec stupeur qu'il est un "Éventreur" comme Stefan Salvatore l'était. Par la suite, il apprend par accident qu'il a été renié par sa mère, Veronica, qui est à la tête d'une Triade anti-créatures surnaturelles et qu'elle a même passé un accord avec Alaric afin de laisser Milton à l'école et de faire croire à son père, Terrance, qu'il est mort pour qu'il ne découvre jamais qu'il est un vampire. A la fin de la saison, la Triade que gère sa mère prend toute l'école en otage, et menace les élèves de mort. Lorsqu'ils réussissent à s'en sortir, Milton coupe définitivement les ponts avec sa mère.

Dans la saison 2, Milton passe ses vacances d'été avec Kaleb à Atlanta. Il n'arrive pas à mettre de côté ses sentiments pour Lizzie, et projette de lui déclarer sa flamme, mais lorsque celle-ci rencontre Sebastian, son plan tombe à l'eau. Il va donc trouver du réconfort auprès de Kym, la sœur de Kaleb qui est humaine. Cependant, lorsque l'histoire entre Lizzie et Sebastian prend fin, Milton se rapproche fortement d'elle et devient son pilier. Il devient également un membre important du « Super Squad », de par sa positivité et sa bienveillance, et apprend à lutter contre ses propres démons. Avec Kaleb et l'Alpha Jed, ils forment un drôle de trio. A la fin de la saison, il échange un baiser avec Lizzie.

Rafael Waithe 
 Interprété par Peyton Alex Smith
 Personnage central de Legacies dans les saisons 1 et 2.

Invité de Legacies dans les saisons 3 et 4.
 Première apparition : (1x01)
 Dernière apparition : (4x03)

Son histoire 
Rafael Waithe est un loup-garou qui a longtemps cru qu'il était simplement humain. À sa naissance, il est adopté par un couple qui décède dix ans plus tard ; adolescent, il est placé dans sept foyers d'accueil différents. Le dernier en date en Géorgie, dans la famille Gonzales, où il a rencontré son "frère" de cœur, Landon.

À 17 ans, Rafael n'a pas conscience du monde surnaturel dans lequel il vit, et ignore qu'il descend d'une lignée de loups-garous. Cependant, un soir de pleine lune, alors qu'il conduisait et que sa petite-amie Cassie se trouvait sur le siège passager, il provoque un accident de voiture en amorçant une transformation en loup-garou ; sa petite-amie décède dans l'accident.

Son parcours dans Legacies 
Dans la saison 1, Rafael est forcé par sa famille d'accueil de se faire exorciser, afin de tuer son côté loup-garou. Hope et Alaric arrivent à temps pour le sauver, et l'intègrent dans l'école Salvatore avec Landon. Dès son arrivée, il attire l'attention de Lizzie, mais il est attiré par sa sœur Josie - avec qui il va échanger un baiser. Cependant, à la suite d'une trahison de cette dernière, il va coucher avec Lizzie. De nature rebelle, solitaire et mystérieux, Rafael aura beaucoup de mal à s'intégrer au sein de l'école, et refusera même de se soumettre à l'Alpha de sa future meute, Jed. Finalement, après un duel, Rafael devient le nouvel Alpha de l'école. Il vit avec le poids de la culpabilité d'avoir accidentellement assassiné sa petite-amie Cassie, et a du mal à se pardonner. En parallèle, il tombe petit à petit fou amoureux de Hope - qui est en couple avec son "frère", Landon. Par respect pour ce dernier, il décide de s'éloigner d'elle. A la fin de la saison, Rafael est bloqué dans sa forme de loup-garou, et seule Hope peut le faire revenir sous sa forme humaine - mais celle-ci a sauté dans Malivore, et est donc tombée dans l'oubli.

Dans la saison 2, Rafael reste un moment sous sa forme de loup. Lorsque Hope fait son grand retour, elle lui redonne sa forme humaine. Bien qu'il n'ait aucun souvenir d'elle, il tombe malgré tout amoureux d'elle et, lorsque chacun recouvre la mémoire, il lui fait comprendre qu'ils ne peuvent plus être amis car ses sentiments sont trop forts. Peu après, il en apprend davantage sur sa famille biologique grâce à Landon : il est le fils biologique de Walt et Lucia, deux loups-garous, qui se sont séparés alors que Lucia était enceinte. Il décide de quitter temporairement l'école pour tisser des liens avec son père, Walt. Il ne revient que plus tard dans la saison, et se fait assassiner par le Nécromancien qui le fait revenir à la vie, afin qu'il soit sous son emprise. Cela fonctionne car, à la fin de la saison, il poignarde Landon contre son plein-gré. Malheureusement, malgré ses pouvoirs de Phoenix, ce dernier ne se réveille pas et reste dans le coma.

Au début de la saison 3, Rafael est de nouveau conscient mais est toujours sous l’emprise dû Nécromancien. Il s’avère être un descendant du Roi Arthur lorsqu’il arrive à retirer la fameuse épée Excalibur dans le premier épisode de la saison et il parvient ainsi à sauver ses amis du Chevalier vert. Cependant on apprend par la suite qu’il ne lui reste que peu de temps à vivre du fait que le Nécromancien a rompu le sortilège qui le maintenait en vie. Le Super Squad se démène alors pour trouver une solution pour sauver Rafael, Alaric part avec le shérif à la recherche de la mère du loup pour lui dire au revoir pendant que ce dernier se rend chez son père, absent. Dans ce laps de temps, Hope et Lizzie ont trouvé une solution qui permet de maintenir Rafael en vie, en effet, elles ont eu l’idée de l’envoyer dans un monde prison avec ses parents. Cette nouvelle attriste toute l’école, mais c’est en effet la seule solution pour le sauver. Après des derniers adieux à Alaric, Hope, Jed et surtout Landon, Rafael et ses parents partent alors dans le monde prison et vont vivre ainsi jusqu’à la fin de leurs vies.

Kaleb Hawkins 
 Interprété par Chris De'Sean Lee
 Personnage secondaire de Legacies dans la saison 1
 Personnage central de Legacies depuis la saison 2
 Première apparition : (1x02)
 Dernière apparition : (4x20)

Son histoire 
Kaleb Hawkins est un vampire originaire d'Atlanta, où il a grandi avec ses parents et sa sœur, Kym.

Son parcours dans Legacies 
Dans la saison 1, Kaleb est plutôt mystérieux, mais détient un parfait contrôle sur sa nature vampirique. Sportif, charismatique et très franc, il a une fâcheuse tendance à briser le règlement très strict de l'école Salvatore qui est, pour les vampires, de ne pas se nourrir de sang humain mais uniquement de sang animal. Pourtant, lorsque Kaleb se rend en ville, il hypnotise des humains pour boire leur sang, sans jamais les tuer. Il se lie d'amitié avec le vampire Milton, malgré leurs différentes opinions, et encourage ce dernier à boire du sang humain. Lorsqu'il se laisse influencer, il devient incontrôlable, et découvre qu'il est un "Éventreur" comme Stefan Salvatore l'était. Kaleb culpabilise et devient un véritable pilier pour Milton. Ensemble, ils vont essayer de devenir de meilleures personnes, afin que leur côté vampirique ne prenne pas le dessus. A la fin de la saison, il est tenté de tuer l'un des commandants de la Triade qui les retient otages mais, grâce à Milton, il se retient.

Dans la saison 2, Kaleb devient un membre à part entière du « Super Squad ». Il a une figure de "grand frère" pour certains, et devient même le bras droit d'Alaric quand les choses tournent mal. Contre toute attente, il se lie d'amitié avec Jed, l'Alpha de l'école, alors que tout les oppose et qu'ils sont tous les deux amoureux d'Alyssa Chang, la sorcière populaire mais très peste de l'école. A la fin de la saison, il va aider Hope à plonger dans le subconscient de Josie pour la sauver.

Jedidah «Jed» Tien 
 Interprété par Ben Levin
 Personnage secondaire de Legacies dans les saisons 1 et 2
 Personnage central de Legacies depuis la saison 3
 Première apparition : (1x04)
 Dernière apparition : (4x20)

Son parcours dans Legacies 
Dans la saison 1, Jedidah est présenté comme l'Alpha de la meute de loups-garous de l'école Salvatore. De tempérament plutôt borderline, il a facilement recours à la violence quand les choses échappent à son contrôle. Il ne se mélange pas aux sorcières, encore moins aux vampires, ni même aux autres créatures surnaturelles, n'appréciant aucune nature autre que celle des loups. Lorsque Rafael intègre l'école, Jedidah le force à se joindre à sa meute, mais celui-ci refuse. Lors d'un duel, Rafael gagne contre Jedidah et devient donc le nouvel Alpha de l'école. Dans un excès de colère à la suite de sa défaite, Jedidah tabasse Landon, puis s'enfuit de l'école. Il revient un peu plus tard et remarque tout de suite que Rafael ne sait pas du tout gérer son nouveau rôle. Malgré leurs différends, Jedidah va l'aider à s'adapter et, contre toute attente, il va même se joindre petit à petit au « Super Squad ».

Dans la saison 2, Jedidah s'est adouci et se plie plus facilement à la vie en communauté. Il aide de plus en plus le « Super Squad » à se sortir de situations dangereuses, et respecte un peu plus Rafael. Il aura de nombreux conflits avec le vampire Kaleb, au sujet d'Alyssa Chang, la sorcière populaire très peste de l'école, dont ils sont tous les deux amoureux. Mais, contre toute attente, ils vont devenir amis au fil du temps.

Ethan Machado 
 Interprété par Leo Howard
 Invité de Legacies dans la saison 2
 Personnage central de Legacies depuis la saison 3
 Première apparition : (2x02)
 Dernière apparition : (4x20)

Son histoire 
Ethan est un humain qui étudie au lycée publique de Mystic Falls. Il est le quarterback de l'équipe de football de son lycée et le fils de la nouvelle shérif de Mystic Falls, Machado. Il a également une sœur, Maya, qui étudie au lycée de Mystic Falls avec lui.

Son parcours dans Legacies 
Son personnage est présenté dans la saison 2. Il rencontre Hope, peu après qu'elle ait réussi à s'échapper du monde obscur de Malivore. N'ayant aucune idée que les créatures surnaturelles existent, Ethan est un gentil jeune homme, très charismatique et très sportif, qui tombe rapidement sous le charme de la tribride. Il est très content d'apprendre qu'elle vient de s'inscrire au lycée publique de Mystic Falls, et espère pouvoir se rapprocher d'elle. Cependant, sa sœur Maya - de qui il est très proche, semble avoir un crush sur Hope également. Très ambitieux, Ethan travaille dur pour obtenir une bourse d'études qui pourrait lui permettre d'aller à l'université mais, lorsque Josie lui brise le bras via un sortilège durant un match de football, il perd définitivement cette bourse. Il n'a aucune idée que c'est à cause d'un sortilège qu'il a tout perdu, et se retrouve anéanti par cet "incident". Durant sa convalescence, il tente de flirter avec Hope, mais elle repousse gentiment ses avances - étant toujours amoureuse de Landon. Lorsque Hope retrouve sa vie d'avant, elle retourne à l'école Salvatore, et on ne revoit pas Ethan. Mais il revient dans la saison 3 et se lie rapidement d’amitié avec MG lorsque celui-ci est renié par le Super Squad après son mensonge. Il découvre l’existence des vampires, sorcières et autres créatures surnaturelles et avec MG ils font des missions de super-héros, mais après qu’Ethan a essayé de devenir un vampire, MG lui a effacé sa mémoire et l’adolescent a repris une vie normale au lycée de Mystic Falls.

Cleo Sowande 
Interprétée par Omono Okojie
Personnage secondaire de Legacies depuis la saison 3
Personnage central de Legacies depuis la saison 4.
 Première apparition : (3x06)
 Dernière apparition : (4x20)

Son histoire 

Cléo est une sorcière, plus précisément une muse car elle est la 7eme fille de la 7e fille d’une génération. Elle apparaît pour la première fois dans l’épisode 6 lors des portes ouvertes de l’école Salvatore. Elle décide de s’inscrire et servira de colocataire à Hope.

Son parcours dans Legacies 

Lors de sa première mission au sein de l’école Salvatore, Cléo vient à tuer malencontreusement le leprechaun alors que Hope lui avait défendu de le faire car cette dernière voyait en lui un espoir de ramener Landon du monde prison. Cléo semble particulièrement plaire à Kaleb et ce dernier ne manque pas de le lui faire savoir en lui proposant des rencards à de nombreuses reprises. Tout au long de la saison Cléo se montre comme quelqu’un de gentil, serviable et va même jusqu’à aider le Super Squad dans leurs missions pour sauver Landon, toujours prisonnier du monde prison, jusqu’au moment où Hope découvre que Landon n’est pas le vrai Landon, et qu’il s’agissait d’une mise en scène entre le faux Landon (golem) et Cléo. Elles se battent toutes les deux après que Hope ait réussi à tuer le faux Landon a l’aide de son sang, mais Cléo perd ce combat et perd connaissance après s’être fait assommer par le vrai Landon, revenu du monde prison.

Personnages secondaires

Dorian Williams 
 Interprété par Demetrius Bridges
 Personnage secondaire de Vampire Diaries dans la saison 8
 Invité de The Originals dans la saison 5 
 Personnage secondaire de Legacies dans les saisons 1 à 3
 Invité de Legacies dans la saison 4.

Son histoire 
Dorian Williams est un humain qui travaille comme libraire et parfois professeur de substitution à l'école Salvatore depuis sa création. Il est également le bras droit et fidèle ami d'Alaric depuis de nombreuses années, puisque ce dernier était son mentor lorsqu'il étudiait l'Histoire à l'université. Lorsqu'il était adolescent, sa famille entière a été massacrée par Stefan Salvatore et Klaus Mikaelson. Depuis ce jour, il ne peut s'empêcher de vouer une haine pour les vampires.

Son parcours dans Legacies 
Dans la saison 1, Dorian est décrit comme quelqu'un de très respectueux et terre-à-terre vis-à-vis des élèves. Il est le plus fidèle allié d'Alaric et, ensemble, ils gèrent tous les problèmes au sein de l'école. Il tombe amoureux de la conseillère d'orientation des élèves, la sorcière Emma Tig, avec qui il va se mettre en couple sous le regard peiné d'Alaric qui est également amoureux d'elle. Malgré ce triangle amoureux, leur amitié n'est pas affecté. Il aidera Milton à contrôler du mieux qu'il peut son côté "Éventreur" même si cela lui rappelle la manière dont sa famille a été massacrée par Stefan Salvatore.

Dans la saison 2, Dorian épouse Emma sous l'emprise d'un sortilège, mais ils décident de rester mariés. En essayant de sauver Landon du Nécromancien, il se prend une flèche près du cœur, et frôle la mort. Une fois sauvé, il décide de quitter temporairement l'école avec Emma.

Emma Tig 
 Interprétée par Karen David
 Personnage secondaire de Legacies dans la saison 1.
 Invitée de Legacies dans les saisons 2, 3 et 4.

Son histoire 
Emma Tig est une sorcière qui travaillait comme conseillère d'orientation et psychologue au sein de l'école Salvatore.

Son parcours dans Legacies 
Dans la saison 1, Emma est présentée comme quelqu'un de très pédagogue. Très proche des élèves, elle est très protectrice d'eux, et souhaite qu'ils se sentent à leur place. Malgré une relation ambiguë et une complicité évidente avec Alaric, c'est finalement Dorian qu'elle choisi. Grâce à ses pouvoirs, elle prêtera souvent main-forte au « Super Squad » dans les moments difficiles. Elle est particulièrement proche de Hope qui voit en elle un semblant de figure maternelle.

Dans la saison 2, Emma épouse Dorian sous l'emprise d'un sortilège, mais ils décident de rester mariés. Elle se fait ensuite menacer par une élève, la sorcière Alyssa Chang, qui se souvient de presque avoir été envoyée quelques années plus tôt dans le Monde-Prison (que les jumelles Saltzman ont créé avec Bonnie Bennett lorsqu'elles avaient 5 ans pour y emprisonner leur oncle Kai Parker) par Emma sous l'insistance d'Alaric, mais ils ont finalement changé d'avis et ont préféré lui effacer la mémoire. On apprend qu'il ne s'agit pas d'une première fois pour Emma et Alaric, puisque dix ans auparavant, ils y ont envoyé d'autres élèves qu'ils jugeaient "dangereux" pour l'école. Un peu plus tard, Dorian frôle la mort. Emma décide alors de quitter définitivement l'école avec son mari, afin de préserver leurs vies.

Penelope Park 
 Interprétée par Lulu Antariksa
 Personnage secondaire de Legacies dans la saison 1

Son parcours dans Legacies 
Dans la saison 1, Penelope est présentée comme une puissante sorcière au caractère bien trempé avec une fâcheuse tendance à être égoïste et manipulatrice. Elle n'aime pas se mélanger aux autres créatures surnaturelles, et préfère rester avec son groupe d'amies sorcières. Cependant, elle est très proche du vampire Milton, mais ne supporte pas Lizzie qu'elle juge de "toxique" pour sa sœur Josie qui se trouve être son ex-petite-amie. Bien qu'elle le cache en se comportant comme une peste, Penelope est toujours très amoureuse de Josie, mais ne voit pas d'avenir avec elle tant que celle-ci ne s'affirmera pas un peu plus et se détachera de l'emprise de sa sœur. Un peu plus tard dans la saison, Penelope décide d'aider Josie à s'affirmer. Elles échangeront plusieurs baisers, mais n'envisagent pas de se remettre ensemble. Lorsque Josie se sacrifie à nouveau pour sa sœur, s'en est trop pour Penelope. Elle décide de quitter définitivement l'école Salvatore pour rejoindre sa mère en Belgique et intégrer une école de sorcières. Avant de partir, elle révèle à Josie le secret sur la "Fusion", et lui déclare qu'elle l'aimera toujours.

Pedro 
 Interprété par Reznor Malalik Allen
 Personnage secondaire de Legacies dans la saison 1.
 Invité de Legacies dans les saisons 2 à 4.

Son parcours dans Legacies 
Pedro est un enfant sorcier qui étudie à l'école Salvatore et qui est présenté dans la saison 1. Il fait partie du « Super Squad » et adore participer aux missions dangereuses de ses aînés. Il s'entend particulièrement bien avec Lizzie.

Ryan Clarke 
 Interprété par Nick Fink
 Personnage secondaire de Legacies dans les saisons 1 à 3 
 Invité de Legacies dans la saison 4

Son histoire 
Ryan Clarke est une création de Malivore, un golem — âgé de plus de , créé pour absorber et faire oublier toutes les créatures surnaturelles. Il est donc le demi-frère biologique de Landon Kirby qu'il a essayé de tuer dans la première saison.

Après avoir été libéré de Malivore pour la deuxième fois, il a revêtu le déguisement du professeur Rupert Vardemus, dans la deuxième saison, à l'aide d'un anneau d'illusion et s'est infiltré au pensionnat de Salvatore après qu'Alaric a été retiré de son poste par le conseil d'honneur des étudiants. Lorsqu'il se fait démasquer, il se fait tuer par le Nécromancien qui le renvoie dans le monde obscur de Malivore.

Veronica Greasley 
 Interprétée par Erica Ash
 Personnage secondaire de Legacies dans la saison 1

Son histoire 
Veronica Greasley est une humaine, ainsi que la maman du vampire Milton. Elle est mariée au père de ce dernier, Terrance, un prêtre qui aspire à devenir le nouveau maire de la ville.

Son parcours dans Legacies 
Présente dans la saison 1, on découvre via Alaric que Veronica voue une haine incontrôlable envers les créatures surnaturelles, et qu'elle a envoyé son fils unique à l'école Salvatore afin de se débarrasser de lui et de faire croire à son époux que leur fils est mort dans un accident. A la fin de la saison, la Triade anti-créatures surnaturelles qu'elle dirige s'en prend directement à l'école Salvatore, et retient tous les élèves en otage. Lorsqu'ils réussissent à s'en sortir, Milton affronte sa mère, et décide de la renier à son tour.

Le Nécromancien / Ted 
 Interprété par Ben Geurens
 Invité de Legacies dans la saison 1.
 Personnage secondaire de Legacies dans les saisons 2 à 4.

Son histoire 
Le Nécromancien est un puissant sorcier qui pratiquait autrefois la nécromancie avant que Malivore ne le retienne prisonnier et fasse de lui une créature surnaturelle oubliée de tous.

Son parcours dans Legacies 
Le Nécromancien rencontre Hope dans la saison 1. Ce dernier lui raconte son histoire, ainsi que celle de Malivore, et encourage celle-ci de rendre à Malivore le fameux couteau qu'il recherche. Finalement, il se charge de cette tâche et, en retour, Malivore le libère de son emprise.

Dans la saison 2, le Nécromancien est désormais un humain qui se fait appeler Ted et qui vit au Texas. Il travaille dans une boutique de crèmes glacées où il subit la pression de son patron. Il rencontre un employé du nom de Chad, naïf et manipulable, qu'il prend sous son aile. Se rendant vite compte que la vie humaine n'est pas synonyme de paix pour lui, "Ted" fait vœu de redevenir le Nécromancien que tout le monde craignait. Avec l'aide de Chad, il se met à pratiquer la sorcellerie jusqu'à ce qu'il retrouve tous ses pouvoirs de nécromancie. Malheureusement, Chad sera le premier à subir son pouvoir impitoyable de nécromancie : il se fait tuer, puis ressusciter et se retrouve sous son emprise. Ensemble, ils décident de retourner à Mystic Falls, là où le surnaturel et la magie règnent depuis des siècles. Le Nécromancien réalise qu'il peut tuer des humains et les ressusciter, afin de les contrôler, puis décider de leur sort. Lorsque "Dark Josie" fait son apparition, le Nécromancien décide de s'allier à elle. Lorsqu'elle tue la sorcière Alyssa Chang, il la ressuscite, et la contrôle. Il fait la même chose avec le loup-garou Rafael, puis exige récupérer toute la magie noire de "Dark Josie". Sous ses ordres, Rafael poignarde Landon qui sera plongé dans le coma, tant que la magie noire ne sera pas à lui.

Alyssa Chang 
 Interprétée par Olivia Liang
 Personnage secondaire de Legacies dans les saisons 2 & 3.

Son histoire 
Alyssa Chang est une sorcière qui étudie à l'école Salvatore depuis l'enfance. Lorsqu'elle était enfant, elle n'avait aucun contrôle sur ses pouvoirs, et a fini par faire exploser sa maison d'enfance avec ses parents à l'intérieur. Se retrouvant orpheline, Alaric lui propose d'intégrer l'école Salvatore.

Son parcours dans Legacies 
Alyssa est présentée dans la saison 2 comme étant la colocataire très peste et fourbe de Hope. Elle est mentionnée à quelques reprises dans la saison 1 par les personnages principaux, mais n'apparaît jamais. De nature manipulatrice et instable, elle utilise ses charmes pour que Jed et Kaleb soient à sa merci, mais n'éprouve aucun sentiment pour eux, puisqu'elle est secrètement amoureuse de Milton depuis un long moment. Elle ne s'entend pas du tout avec les jumelles Saltzman qui lui ont toujours fait sentir que son instabilité psychologique était un problème. Depuis son arrivée à l'école Salvatore, Alyssa enchaîne les faux pas : provocations, rébellion, manipulations, méchanceté gratuite et excès de magie. Elle est considérée comme un élément perturbateur et potentiellement dangereux pour la société - y compris l'internat. Alors qu'elle n'est qu'une enfant, Emma et Alaric envisagent de l'envoyer dans le Monde-Prison, mais se rétractent en lui effaçant la mémoire, afin qu'elle oublie tous ses faux pas et qu'elle reparte à zéro. Or, elle recouvre la mémoire et désire se venger des Saltzman en les envoyant dans le Monde-Prison. Lorsque Josie devient "Dark Josie", elle tue Alyssa - qui revient à la vie grâce au Nécromancien qui a désormais une emprise sur elle.

Wade Rivers 
 Interprété par Elijah B. Moore
 Personnage secondaire de Legacies depuis la saison 2

Son parcours dans Legacies 
Wade fait sa première apparition dans la saison 2 et semble être un élève plutôt timide que personne ne semble remarquer. Persuadé de ne pas être un sorcier, Wade fait des recherches, et découvre qu'il est une espèce très rare sur Terre : une Fée. Souvent moqué par ses camarades, de par sa maladresse, il fait toujours preuve d'une grande gentillesse, ainsi que d'une grande générosité, et se montre toujours volontaire pour aider le « Super Squad » dans leurs missions délicates.

Shérif Machado 
 Interprétée par Bianca Kajlich
 Personnage secondaire de Legacies dans la saison 2.
 Invité de Legacies dans la saison 3.

Son histoire 
Machado est une humaine qui travaillait comme ingénieure explosifs avant d'être élue la nouvelle shérif de Mystic Falls. Elle est la maman d'Ethan et de Maya qui étudient tous deux au lycée publique de Mystic Falls.

Son parcours dans Legacies 
Machado apparaît pour la première fois dans la saison 2. Elle vient de s'installer à Mystic Falls avec ses deux enfants et vient d'être élue la nouvelle shérif de la ville. Elle est célibataire ; ayant perdue son mari et père de ses enfants dans "d'étranges circonstances". Lorsqu'elle rencontre Alaric, alors nouveau proviseur du lycée, elle tombe sous son charme et entame une relation ambiguë avec ce dernier. Son fils, qui travaille dur pour aller à l'université, perd sa bourse d'études lorsque Josie lui brise le bras via un sortilège. N'ayant pas la moindre idée que les créatures surnaturelles existent, elle sent pourtant qu'Alaric lui cache quelque chose et que cette ville est très étrange. Lorsque Alaric décide de tout lui révéler, elle refuse d'y croire, et le prend pour un fou. Il n'a alors pas d'autres choix que de demander au vampire Kaleb de lui effacer la mémoire, car il a besoin de leur collaboration pour pouvoir continuer de protéger son école et ses élèves.

Rupert Vardemus 
 Interprété par Alexis Denisof
 Personnage secondaire de Legacies dans la saison 2
 Invité de Legacies dans la saison 4

Son histoire 
Rupert Vardemus est un sorcier que Caroline Forbes a engagé pour être le nouveau directeur de l'école Salvatore. Malheureusement, il ne pourra jamais jouer son rôle, puisqu'il se fait séquestrer par Ryan Clarke qui prend son apparence pour contrôler les élèves de l'internat. Lorsque Ryan se fait démasquer, la sorcière Emma retrouve le véritable professeur Vardemus, et le libère.

Chad 
 Interprété par Charles Jazz Terrier
 Personnage secondaire de Legacies dans la saison 2 
 Invité de Legacies dans la saison 3

Son parcours dans Legacies 
Chad apparaît pour la première fois dans la saison 2. C'est un humain qui travaille chez un marchand de crèmes glacées au fin fond du Texas. De nature naïf mais bienveillant, il rencontre le Nécromancien sous forme humaine qui se fait alors appeler Ted. Il le croit naïvement lorsque ce dernier lui révèle qu'il est un puissant sorcier qui souhaiterait retrouver tous ses pouvoirs pour une bonne cause. Il va donc l'aider à pratiquer la sorcellerie, plus précisément la magie noire, jusqu'à ce qu'il redevienne le puissant et impitoyable Nécromancien. Chad en paiera les pots cassés, puisqu'il sera sa première victime. Il reviendra à la vie et sera sous son emprise. Ensemble, ils créeront le chaos à Mystic Falls, et joindront à eux deux élèves de l'école Salvatore : Alyssa Chang et Rafael Waithe.

Sebastian 
 Interprété par Thomas Doherty
 Personnage secondaire de Legacies dans la saison 2

Son histoire 
Sebastian est un vampire de plus de 600 ans qui erre dans les couloirs de l'école Salvatore sous forme de fantôme que seule Lizzie Saltzman peut voir. Ses parents l'ont vendu à l'âge de 8 ans à des pirates - qui s'avéraient être des vampires, qui lui ont fait vivre un véritable enfer avant de le transformer à l'âge de 17 ans. Hanté par ses profonds traumatismes, Sebastian est devenu un vampire impitoyable.

Son parcours dans Legacies 
Sebastian fait sa première apparition dans la saison 2 sous forme de fantôme paumé qui erre dans l'enceinte de l'école Salvatore et que seule la sorcière Lizzie peut voir. Ils sont tout de suite attirés l'un par l'autre, car Lizzie lui rappelle étrangement Cassandra, une puissante sorcière qu'il a aimé passionnément, et qui l'a enfermé dans un cercueil grâce à un sortilège afin qu'il ne puisse jamais être retrouvé par la colonie de Roanoke qui souhaitait se venger de tous les massacres qu'il a commis. Lorsque les amis de Lizzie l'accuse d'avoir des hallucinations et que Sebastian n'existe pas, il commence à hanter les vampires Milton et Kaleb, et leur demande de retrouver son cercueil pour le libérer. Lorsqu'ils réussissent, Alaric charge le « Super Squad » de le surveiller de près. Il entame une relation passionnelle, mais surtout charnelle, avec Lizzie et sera envoyé dans le Monde-Prison lorsque Alaric se rend compte qu'il représente un grand danger pour la société. Quand Alaric et ses filles se retrouvent dans le Monde-Prison à leur tour, Sebastian sera heureux de retrouver Lizzie, et la forcera à se transformer en Hérétique, afin qu'ils puissent être ensemble pour toujours. Lizzie refuse et voit cela comme une trahison. Lorsqu'elle survit à sa blessure mortelle, elle ne veut plus entendre parler de lui. Au moment où "Dark Josie" les libère tous de cette prison, il décide de rester définitivement comme châtiment pour avoir trahi celle qu'il aimait. Lizzie lui fait ses adieux avant de le laisser derrière elle.

Jade 
 Interprétée par Giorgia Whigham
 Invitée récurrente de Legacies dans les saisons 2 et 3

Son histoire 
Jade est une vampire qui a longtemps étudié à l'école Salvatore, avant d'être envoyée pendant dix ans dans le Monde-Prison avec d'autres élèves, par Alaric et Emma, alors qu'elle n'avait que 16 ans.

Son parcours dans Legacies 
Elle apparaît pour la première fois dans la saison 2 lorsque Alaric et ses filles sont envoyés dans le Monde-Prison par Alyssa. Elle révèle à Alaric avoir éteint son humanité une nuit de pleine lune, dix ans auparavant, lorsque des élèves du lycée publique de Mystic Falls ont réuni Jade, la sorcière Wendy et le loup-garou Diego dans un bois pour se moquer violemment d'eux. Cette nuit-là, Jade découvre qu'elle est un "Éventreur" comme l'était Stefan Salvatore, et n'a pas su réfréner ses pulsions avant d'assassiner sa petite-amie. Traumatisée par les meurtres qu'elle a commis, elle a fait le choix d'éteindre son humanité. Enfermée dans ce monde avec Kai Parker, elle a eu une liaison avec lui, et a également tué Wendy et Diego de manière répétitive. Dans un flashback, il est révélé que Jade est la première fille pour qui Josie a eu des sentiments amoureux à l'âge de 6 ans seulement. Dans le Monde-Prison, Josie devient "Dark Josie" et jette un sortilège pour que Jade retrouve son humanité. Elle sauve Lizzie d'une blessure mortelle, et retourne à l'école Salvatore avec son amie Wendy, les jumelles et Alaric. Cependant, elle reste une potentielle menace pour la société, et reste donc sous surveillance dans l'enceinte de l'école. Elle se rapproche de Josie et reconnaît être fortement attirée par elle.

Kym Hawkins 
 Interprétée par Ebboney Wilson
 Personnage secondaire de Legacies dans la saison 2

Son parcours dans Legacies 
Kym est présentée au tout début de la saison 2 comme la sœur de Kaleb qui est toujours humaine. Elle est restée dans leur ville natale, qui est Atlanta, avec leurs parents et est restée très proche de son grand frère. Elle a un crush sur Milton et vivra une brève histoire avec lui au cours de cette saison. Elle rompt avec lui lorsqu'elle se fait violemment agresser par la sorcière Alyssa qui était jalouse de leur couple. Elle retourne donc à Atlanta, mais reste en contact avec Milton.

Finch Tarrayo 
 Interprétée par Courtney Bandeko
Personnage secondaire de Legacies depuis la saison 3

Son histoire 

Finch est une jeune louve-garou qui apparaît pour la première fois dans l’épisode 5 de la saison 3. Elle est étudiante au lycée de Mystic Falls. Elle est orpheline et a activé sa malédiction de loup-garou sans le savoir lorsque son grand-père alors mourant, lui a demandé de lui donner ses médicaments, ce qui l’a donc tué.

Son parcours dans Legacies 

Finch suit ses études au lycée de Mystic Falls, elle est amie avec Ethan. Elle rencontre Josie, cette dernière ayant décidé de ne plus suivre sa scolarité à l’école Salvatore. Voyant sa sœur se rapprocher de plus en plus de Finch, Lizzie décide d’en apprendre plus sur elle et découvre un soir de pleine lune que Finch est en fait un loup-garou, nouvelle que Lizzie fera très vite part à sa jumelle. Josie révèle alors à Finch qu’elle est une sorcière. Les deux jeunes filles finissent par tomber amoureuses l’une de l’autre et entament alors une relation de couple. Lorsque Josie propose à Finch de reprendre sa scolarité à l’école Salvatore, elle accepte et elle se joint très vite aux membres du Super Squad pour combattre le Malivore et sauver Landon.

Invités

Dana Lilien 
 Interprétée par Katie Garfield
 Invitée de Legacies dans la saison 1

Son parcours dans Legacies 
Présente dans la saison 1, Dana est une humaine qui étudie au lycée publique de Mystic Falls. Elle fait partie de l'équipe de football de son lycée, et joue régulièrement contre l'équipe de l'école Salvatore. Elle déteste les élèves de cet institut, plus particulièrement Lizzie, et se moque souvent de son instabilité psychologique. Elles iront même jusqu'à en arriver aux mains sur le terrain. Elle forme une bande avec sa meilleure amie Sasha, le petit-ami de cette dernière Connor, et d'autres élèves de son lycée. Elle flirte brièvement avec le vampire Milton, avant d'avouer qu'elle couche avec Connor dans le dos de son amie Sasha, puis sera une victime de Kaleb lorsque celui-ci se nourrie de son sang sans pour autant la tuer. Un peu plus tard, alors qu'elle envisage de vandaliser l'école Salvatore avec Connor et Sasha, les deux adolescentes disparaissent subitement. Le corps sans vie de Dana est retrouvé le lendemain. Elle finit par se réveiller sous le regard surpris du « Super Squad » qui lui informe qu'elle est en « transition ». Finalement, elle est victime d'une nécrose de liquéfaction, et meurt sous leurs yeux. Peu après, son amie Sasha révèle qu'elle a été attaquée la veille par un puma. On la revoit dans l’épisode 10 de la saison 1, dans une réalité parallèle (ou un vœu) souhaité par Lizzie dans un monde où l’école Salvatore n’aurait jamais existé.

Connor 
 Interprété par Sam Ashby
 Guest dans la saison 5 de The Originals
 Invité de Legacies dans la saison 1

Son histoire 
Connor était un humain qui étudiait au lycée publique de Mystic Falls. Il était le capitaine de l'équipe de football de son lycée et harcelait continuellement Landon Kirby à l'époque où il était encore élève au lycée de la ville. Il était le petit ami officiel de Sasha, mais couchait avec Dana dans son dos.

Son parcours dans Legacies 
Présent dans la saison 1, Connor n'a jamais caché son mépris pour les étudiants de l'école Salvatore, et se donnait à cœur joie pour les humilier lorsqu'il les croisait dans les rues de Mystic Falls. N'ayant aucune idée que le surnaturel existait, il était persuadé que l'internat Salvatore accueillait uniquement des adolescents turbulents provenant de familles aisées. Un soir, alors qu'il prévoyait de vandaliser l'internat avec Dana et Sasha, ces deux dernières ont subitement disparu. Le lendemain, le « Super Squad » a découvert que Dana s'est faite tuer par un puma, et que Connor s'est fait tuer par une Arachné qui a pris possession de son corps pour s'en prendre au « Super Squad » avant d'être tuée à son tour. On le revoit dans l’épisode 10 de la saison 1, dans une réalité parallèle (ou un vœu) souhaité par Lizzie dans un monde où l’école Salvatore n’aurait jamais existé et où il serait en couple avec Josie.

Sasha Stoteraux 
 Interprétée par Selah Austria
 Invitée de Legacies dans la saison 1

Son parcours dans Legacies 
Présente dans la saison 1, Sasha est une humaine qui était la meilleure amie de Dana et la petite-amie de Connor. Elle n'avait pas la moindre idée que ces deux derniers couchaient ensemble dans son dos. Le soir où ils avaient prévus de vandaliser l'internat Salvatore, Dana se fait attaquer, puis tuer par un puma - mais Sasha réussi à s'échapper. Le lendemain, son petit ami se fait tuer par une Arachné. Quelque temps plus tard, Sasha est candidate pour l'élection de Miss Mystic Falls, mais perd face à Hope.

Maya Machado 
 Interprétée par Bianca A. Santos
 Invitée de Legacies dans les saisons 2 et 4

Son histoire 
Maya est la sœur d'Ethan et la fille de la nouvelle shérif de Mystic Falls, Machado. Elle est élève au lycée publique de Mystic Falls et est humaine.

Son parcours dans Legacies 
Maya est présentée dans la saison 2 peu après son frère, mais n'apparaît que très peu. Elle est très proche de ce dernier et le soutient dans ses projets sportifs et universitaires. Elle rencontre Hope au lycée et tombe rapidement sous son charme tout comme son frère. Cependant, contrairement à Ethan, Maya ne tentera pas sa chance avec la tribride. Elle ignore tout du monde surnaturel et n'a pas la moindre idée des sombres secrets que cache Mystic Falls. Elle « disparaît » assez rapidement dans la série, mais on sait grâce à la shérif qu'elle a une petite-amie.

Wendy 
 Interprétée par Ronni Hawk
 Invitée de Legacies dans la saison 2

Son histoire 
Wendy est une sorcière qui a longtemps étudié à l'école Salvatore, avant d'être envoyée pendant dix ans dans le Monde-Prison avec d'autres élèves, par Alaric et Emma, alors qu'elle n'avait que 16 ans.

Son parcours dans Legacies 
Elle apparaît pour la première fois dans la saison 2 lorsque Alaric et ses filles sont envoyés dans le Monde-Prison par Alyssa. Lorsque son amie Jade révèle leur histoire, on apprend que Wendy n'a pas le moindre contrôle sur ses pouvoirs. Elle retourne à l'école Salvatore avec Jade, Alaric et les jumelles grâce à "Dark Josie". Cependant, elle reste une potentielle menace pour la société, et reste donc sous surveillance dans l'enceinte de l'école.

Diego 
 Interprété par Carlos Sanson
 Invité de Legacies dans la saison 2

Son histoire 
Diego est un loup-garou qui a longtemps étudié à l'école Salvatore, avant d'être envoyé pendant dix ans dans le Monde-Prison avec d'autres élèves, par Alaric et Emma, alors qu'il n'avait que 16 ans.

Son parcours dans Legacies 
Il apparaît pour la première fois dans la saison 2 lorsque Alaric et ses filles sont envoyés dans le Monde-Prison par Alyssa. Lorsque son amie Jade révèle leur histoire, on apprend que Diego n'a pas le moindre contrôle sur son loup. Lorsque Alaric, Lizzie, Jade et Wendy sont prêts à quitter cette prison et retourner à l'école Salvatore grâce à "Dark Josie", Diego attaque violemment Alaric, ne pouvant pas pardonner sa décision de l'avoir envoyé dans ce Monde-Prison aussi longtemps. Le vampire Sebastian sauve Alaric, et décide de rester définitivement dans cette prison avec Diego.

Notes et références

Références

Notes

Voir aussi 
 Liste des personnages de Vampire Diaries
 Liste des personnages de The Originals

Liste de personnages de fiction
Vampire de fiction
Legacies